Сорел може да се отнася за:
 Агнес Сорел (1420-1450), френска благородничка
 Жан Сорел (р. 1934), френски актьор